Санта Фелис има више значења:

 Санта Фелис (Авазотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Фелис (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику